

Codici 
 xli – codice ISO 639-3 della lingua liburnica

Altro 
 XLI – quarantuno nel sistema di numerazione romano